Kiki Bertens era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Barbora Krejčíková con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Kiki Bertens (campionessa)
  Yulia Putintseva (quarti di finale)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno, ritirata)

 Alison Riske (quarti di finale)
 Julia Görges (secondo turno)
 Yaroslava Shvedova (quarti di finale, ritirata)
 Monica Niculescu (primo turno, ritirata)

Wildcard 

  Katharina Gerlach (primo turno)
  Katharina Hobgarski (primo turno)

 Tatjana Maria (secondo turno)

Qualificate 

  Marie Bouzková (primo turno)
  Alexandra Cadanțu (primo turno, ritirata)
  Barbora Krejčíková (finale)

 Lena Rüffer (primo turno)
 Amra Sadiković (primo turno)
 Anna Zaja (primo turno)

Lucky loser 
  Julia Glushko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2017